Гран-при Лаллы Мерьем 2017 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых грунтовых кортах.

Турнир-2017 является 17-м по счёту в суммарной истории соревнования. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Рабате, Марокко — с 1 по 6 мая 2017 года.

Прошлогодними чемпионками являются:
 Одиночный турнир —  Тимея Бачински
 Парный турнир —  Ксения Кнолл /  Александра Крунич

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала Анастасия Павлюченкова (№ 16 в мире на тот момент), а под вторым номером посева выступила прошлогодняя чемпионка Тимея Бачински (№ 22 в мире). Швейцарская теннисистка не смогла защитить свой титул, проиграв во втором раунде Кэтрин Беллис. Павлюченкова в свою очередь смогла подтвердить статус фаворита и выиграть титул. В финале она обыграла чемпионку 2013 года Франческу Скьявоне. Представительница России впервые смогла выиграть местные соревнования в одиночном разряде. Для Скьявоне этот финал стал последним в профессиональной карьере.

В парном турнире главный приз завоевали первые номера посева Тимея Бабош и Андреа Главачкова, переигравшие в финале Марину Заневскую и Нину Стоянович. Для Бабош это победа стала третьей на местном турнире (до этого она побеждала в 2013 году с Мэнди Минеллой и в 2015 году с Кристиной Младенович). Главачкова во второй раз победила в Марокко (до этого в 2011 году с Ренатой Ворачовой). Прошлогодние чемпионки Ксения Кнолл и Александра Крунич не защищали свой титул. однако Крунич сыграла на турнире в паре с Дарьей Гавриловой и добралась до полуфинала, где они уступили победительницам этого года.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Анастасия Павлюченкова обыграла  Франческу Скьявоне со счётом 7-5, 7-5.
 Павлюченкова выиграла 2-й одиночный титул в сезоне и 10-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Скьявоне сыграла 2-й одиночный финал в сезоне и 20-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Тимея Бабош /  Андреа Главачкова обыграли  Марину Заневскую /  Нину Стоянович со счётом 2-6, 6-3, [10-5].
 Бабош выиграла 2-й парный титул в сезоне и 12-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Главачкова выиграла 2-й парный титул в сезоне и 21-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Гран-при Лаллы Мерьем
 WTA Тур 2017
 Международные турниры WTA
 Гран-при Хассана II 2017

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA

Марокко
Теннис
Май 2017 года
2017